Le terme de foxhound désigne des races de chiens courants () utilisés pour la chasse au renard ().
 Le foxhound américain
 Le foxhound anglais

Fox Hound est également le nom d'une unité secrète de fiction dans la série de jeux vidéo Metal Gear.